Норт-Бич (; ) — англоязычный топоним.

Топоним 
Австралия
  — поселение в Южной Австралии.
  — городок в Западной Австралии.

США
  — район Сан-Франциско (Калифорния).
  — городок в Мэриленде.
 Норт-Бич — поселение во Флориде (в конце 2000-х переименовано в Виндзор).
  — район Майами-Бич (Флорида).

Составные топонимы
  — поселение в Нью-Джерси (США).

См. также 
 Норт и Бич
  (Южный пляж)
  (Западный пляж)
  (Восточный пляж)
  (Северные пляжи) — район Сиднея (Австралия).
  — муз. альбом (2006)